José Zapiola puede referirse a:

 José Zapiola Cortés (1802-1885), compositor chileno.
 José Matías Zapiola, (1780-1874), militar y político argentino.